Vyskočil ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kapistrán Vyskočil (1886–1956) OFM, tschechischer Theologe und Historiker
 Martin Vyskočil (* 1982), tschechischer Fußballspieler
 Neklan Vyskočil (* 1972), tschechischer Schachspieler

Siehe auch:
 Thaddäus Ignatius Wiskotschill (1753–1795), tschechisch-deutscher Bildhauer
 Rudolf Wiszkoczil (1870–1925), österreichischer Architekt